Amerikai Egyesült Államok
Centralia (Illinois)
Centralia (Iowa)
Centralia (Kalifornia)
Centralia (Kansas)
Centralia (Missouri)
Centralia (Oklahoma)
Centralia (Pennsylvania)
Centralia (Texas)
Centralia (Virginia)
Centralia (Washington)